Club Deportivo Vera puede referirse a:

 Club Deportivo Vera (Puerto de la Cruz), club de la ciudad de Puerto de la Cruz, de la isla de Tenerife
 Club Deportivo Vera (Vera), club de la ciudad de Vera, de la provincia de Almería